La gara dei 100 metri stile libero femminili degli Europei 2018 si è svolta il 7 e l'8 agosto 2018. Il 7 agosto si sono svolte batterie (al mattino) e semifinali (al pomeriggio), mentre la finale si è svolta nel pomeriggio del giorno seguente.

Podio

Record 
Prima della manifestazione il record del mondo (RM), il record europeo (EU) e il record dei campionati (RC) erano i seguenti.

Durante la competizione Sarah Sjöström nelle semifinali ha eguagliato il proprio precedente record dei campionati.

Risultati

Batterie

Semifinali

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Collegamenti esterni
  Partecipanti
  Risultati delle batterie
  Risultati delle semifinali
  Risultati della finale

100 stile libero F